Steege ist der Familienname folgender Personen:
 Johanna ter Steege (* 1961), niederländische Schauspielerin
 Reinhard Steege (* 1943), Richter am Bundessozialgericht

Siehe auch:
 Stege
 Steeg